Азулиљо има више значења:
 Азулиљо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Азулиљо (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Азулиљо (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику